Erching ist der Name von Orten:

 französische Gemeinde Erching im Département Moselle, siehe Erching (Moselle)
 Ortsteil Erching der Gemeinde Hallbergmoos in Bayern, siehe Erching (Hallbergmoos)